; ранее —  — боевое искусство.

Стиль появился в даосском монастыре на горе Лофу (), провинция Гуандун, Китай. Полное название школы — . Название можно интерпретировать как «Внутренняя энергия кулака семьи Хонг с горы Лофу».

История школы 
История школы Хонгза берёт начало в XVII веке. Основателем и первым патриархом школы был Тхай Тхыонг Ла Вуан (Thai Thuong Lao Vuan) — «Великий старый мастер», монах даоского монастыря на горе Лофу. Вторым патриархом являлся Тхай Ат (Thai At). Имя третьего патриарха не известно. Четвёртым патриархом был Ли Ван Тан (Ly Van Tan) — учитель Нгуен Мань Дыка и Ли Хонг Тая. Пятым патриархом школы Hong-Gia со дня основания и первым патриархом во Вьетнаме является , известный также под именем  — «честный мастер». Нгуен Мань Дык родился в 1902 г. во Вьетнаме и умер в 1990 г. в Париже. Ранние годы провел в монастыре на горе Ла Фу. Шестым патриархом школы является сын Нгуен Мань Дыка — , более известный под псевдонимом , родился в 1952 г. во Вьетнаме, в настоящий момент проживает в США. Ребёнком был отвезен отцом в монастырь, где провел несколько лет.

В годы культурной революции монастырь был закрыт и на его территории была размещена воинская часть. Все монахи вынуждены были покинуть монастырь. Вместе с ними монастырь покинули и Нгуен Мань Дык и Ли Хонг Тай. Своё обучение у Ли Ван Тана Ли Хонг Тхай продолжил в Камбодже.

До середины XX века школа носила название . Согласно пожеланию Нгуен Мань Дыка, школа сменила название, и в настоящий момент называется . После этого старая атрибутика школы была изменена: в символике отказались от китайских иероглифов, была разработана новая эмблема школы.

Хонгза-Вьетнам — это «внутренняя» школа кунг-фу, уходящая своими корнями в даосскую йогу. В отличие от жестких (внешних) стилей единоборств, в школе Хонг-Зя человек не закрепощается, а, наоборот, учится максимально использовать естественные и свободные движения своего тела. Техника школы позволяет побеждать противника не массой и мышечной силой, а плавностью и быстротой движений в сочетании с точностью ударов.

Основные элементы школы Хонгза-Вьетнам 

В школе Хонгза-Вьетнам изучается:

 Дон  или нэйгун (кит. 内功) — система упражнений, формирующих мышцы и сухожилия, способствует открытию энергетических меридианов человека, имеет боевое и лечебное применение. Нойконг является основным разделом в технике Хонгза.
   или «у цзи гун» (кит. 無極功) — считается, что эта прямая адаптация упражнений, которые практиковали даосские монахи, уходит корнями в даосскую йогу. «Вокык» (кит. 無極, 无极, wújí, У Цзи) переводится как «беспредельное» или . Таким образом, вокыкконг — это практика, приводящая к пониманию внутренней сущности природы и человека.
  или цигун (кит. 氣功) — составная часть вокыкконга, система упражнений, призванных научить человека генерировать и управлять внутренней энергией ци; имеет боевой и оздоровительный эффект. Кроме того, существуют специальные лечебные упражнения из раздела кхиконг, помогающие справиться с рядом недугов.

Стили 
С 1990 года в СССР, а теперь в СНГ «Нойконг Хонгза Куен» развивает Глава школы Лам Тхань Кхань.

NGA MI — Нгами (красивая бровь) — направление кунг-фу, созданное специально для женщин с учётом особенностей физического строения их тела и энергетики, «женская» школа кунг-фу.

Пять основных стилей зверей:
 тигр — Хо (Ho);
 журавль — Хак (Hac);
 змея — Са (Xa);
 леопард — Бао (Bao);
 дракон — Лонг (Long).

Работа с оружием: с мечом, шестом, копьём, алебардой и др.

Деятельность школы координируется Мировым Центром Хонгза.

В настоящий момент школа представлена рядом инструкторов, работающих в различных городах и странах.
Список официально зарегистрированных групп можно найти на странице Мирового Центра.

См. также 
 Хунгар

Примечания 

Боевые искусства Вьетнама
Боевые искусства по алфавиту